Mpangu steht für:

 Mpangu (Provinz), eine Provinz im ehemaligen Königreich Kongo

Mpangu ist ein Namensteil von:
 Antoine Mayala ma Mpangu (1926–1993), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Kisantu